Il singolare del Sybase Open 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Mark Philippoussis era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Joan Balcells.

Greg Rusedski ha battuto in finale 6–3, 6–4 Andre Agassi.

Teste di serie

  Andre Agassi (finale)
  Lleyton Hewitt (quarti di finale)
  Mark Philippoussis (secondo turno)
  Tommy Haas (quarti di finale)

 Sjeng Schalken (primo turno) 
 Jan-Michael Gambill (semifinali) 
n/a
 Greg Rusedski (campione)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Sybase Open 2001
ATP Tour 2001